Vysoká Pec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vysoká Pec, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Vysoká Pec, comune del distretto di Karlovy Vary, nella regione di Karlovy Vary